La ville de Newport News en Virginie.
 Les navires  de l'US Navy.
 Le chantier naval Northrop Grumman de Newport News, aux États-Unis.